

Sigle 
 Sheet Moulding Compounds – particolare processo per la realizzazione di un materiale composito (matrice + rinforzo) di cui il più diffuso è comunemente indicato come vetroresina. È utilizzato sia per la costruzione di particolari per il mondo navale che nell'automotive design
 Super Multi Coating – procedimento ottico specifico della Asahi Optical Co. consistente in una numerosa serie di rivestimenti antiriflesso applicata alle superfici interne ed esterne delle singole lenti di ogni obiettivo fotografico
 Small Magellanic Cloud – Piccola Nube di Magellano
 Sua Maestà cattolica
 Secret Maryo Chronicles – gioco open source simile a Super Mario
 Standard Metro Cubo – unità di misura di quantità di sostanza usata per le sostanze che si trovano allo stato gassoso in condizioni "standard", ossia a pressione atmosferica e alla temperatura di 15 °C

Aziende 
 SMC Corporation – azienda manifatturiera giapponese

Biologia
 Proteine SMC (Structural Manteinance of Chromosomes) – famiglia proteica coinvolta nell'organizzazione strutturale del DNA nei cromosomi

Codici 
 SMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Maria (Colombia)
 smc – codice ISO 639-3 della lingua sami meridionale

Religione 
 S.M.C. – Suore di Maria Santissima Consolatrice
 S.M.C. – Suore Missionarie del Catechismo
 S.M.C. – Suore Missionarie Pie Madri della Nigrizia (Missionarie Comboniane)

Altri progetti